Wohlers ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Martin Wohlers († 1813), deutscher Kapitän und Kartograf
 Hans-Werner Wohlers (1933–2011), deutscher Boxer
 Horst Wohlers (* 1949), deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler
 Jan-Hendrik Wohlers, deutscher American-Football-Spieler
 Julius Wohlers (1867–1953), deutscher Maler, Kunstpädagoge, Impressionist
 Jürgen Wohlers (* 1945), deutscher Basketballspieler
 Moritz Wohlers (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Reiner Wohlers (* 1963), deutscher Politiker
 Rüdiger Wohlers (* 1943), deutschsprachiger Opernsänger (Tenor)
 Wolfgang Wohlers (* 1962), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wohlert
 Wohlerst